El Coll de la Grava és una collada de muntanya situada a 2.478,9 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord i Orlun, del parçan del Sabartès, al País de Foix, del Llenguadoc occità.

És a l'extrem nord del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i al sud-est del d'Orlun, a prop al nord-est del Puig de la Grava i al sud-oest del Puig de la Cometa.

És un coll molt freqüentat per les rutes excursionistes i per a raquetes de neu del sector nord i nord-oest del Massís del Carlit.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes